M81 – galaktyka spiralna z poprzeczką
 AN-M81 – amerykańska bomba lotnicza
 M81 Woodland